DTC '07, een Nederlandse voetbalvereniging uit Lattrop-Breklenkamp
Hijken DTC, een Nederlandse damclub
DTC Records, een onafhankelijk jazzplatenlabel
Danish Touringcar Championship
Delhi Transport Corporation
Diamond Trading Company
Dutch Triatlon College, een Heerhugowaardse triatlonvereniging
Dynamic Traction Control
The Dutch Tramway Company, de eerste paardentramonderneming van Nederland